

Presentación previa 
Adrian Mannarino es el campeón defensor, logró defender el título con éxito tras vencer en la final a Nikola Milojević.

Cabezas de serie 

 ' Adrian Mannarino (Campeón)
  Roberto Carballés Baena (Semifinales)
  Lee Duck-hee (Primera ronda)
  Quentin Halys (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Kenny de Schepper ''(Cuartos de final)
  Dennis Novikov ''(Primera ronda)
  Stefano Napolitano ''(Primera ronda)
  Mathias Bourgue ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Numea 2017